Alexandria Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alexandria Township (Kansas)
 Alexandria Township (Minnesota)
 Alexandria Township (New Jersey)
 Alexandria Township (North Dakota)